Пётр Семёнович Авилов (10 июня 1910, село Лебеди, Курская губерния — 2004) — советский стрелок, многократный чемпион и призёр чемпионатов СССР, участник Олимпийских игр 1952 года. Заслуженный мастер спорта СССР (1953), заслуженный тренер РСФСР.

Карьера 
На соревнованиях Авилов представлял ВФСО «Динамо» (Москва). В 1952 году он вошёл в состав сборной СССР на Олимпийских играх в Хельсинки. Он принял участие в двух дисциплинах с малокалиберной винтовкой. В стрельбе лёжа с 50 метров показал 24-й результат (395 очков). В стрельбе с трёх позиций (50 м.) занял 5 место, набрав по 1162 очка со швейцарцем Эрнстом Хубером и всего на одно очко отстав от занявшего третье место Бориса Андреева.

Также в составе сборной Авилов дважды становился чемпионом мира (1954 и 1958) в командных соревнованиях.

Сын и воспитанник Петра Авилова — Виктор (р. 1940) также стал известным стрелком и тренером. Внучка Наталья Викторовна Кокорева (р. 1962) — также спортсменка, замужем за Борисом Кокоревым.

Ссылки 
 Профиль на сайте sport-strana.ru 

Стрелки СССР
Чемпионы СССР по стрельбе
Чемпионы мира по стрельбе
Стрелки на летних Олимпийских играх 1952 года
Тренеры по пулевой стрельбе СССР